Gmina Łagów bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:
 Gmina Łagów (Powiat Kielecki), Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Łagów, deutsch Lagow, Landgemeinde im Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Łagów (Powiat Świebodziński)